La temporada 1982-83 fue la séptima de los San Antonio Spurs en la NBA, tras la fusión de la liga con la ABA, donde había jugado nueve temporadas, seis en Dallas y tres en San Antonio. La temporada regular acabó con 53 victorias y 29 derrotas, ocupando el segundo puesto de la conferencia Oeste, clasificándose para los playoffs, en los que cayeron en las finales de conferencia ante Los Angeles Lakers.

Elecciones en el Draft

Temporada regular

Playoffs

Semifinales de Conferencia 
 San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets

Finales de Conferencia 
 Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs

Plantilla 
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 85%; "
|-
! colspan="2" style="background-color:#000000; color: #ffffff; text-align: center;" | San Antonio Spurs 1982-83
|- style="background-color: silver;color: #ffffff; text-align: center;"
! Jugadores !! Entrenadores
|-
| valign="top" | 
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:100%;"
! N.º !! Nac. !! Pos. !! Nombre !! Altura !! Peso !! Procedencia
|-

Estadísticas

Galardones y récords

Véase también 

 Temporada 1982-83 de la NBA

Referencias

Enlaces externos 
1982-83 San Antonio Spurs Roster

Temporadas de los San Antonio Spurs
NBA 1982
NBA 1983